Colour Green — дебютный альбом немецкой актрисы и автора-исполнительницы Сибиллы Байер, выпущенный в 2006 году. Альбом был записан в период с 1970 по 1973 год.

Запись и издание 
Песни из альбома были сочинены Сибиллой Байер в 1970—1973 годах и записаны на обыкновенную бобинную ленту в домашних условиях. Альбом в виде нескольких кассетных копий был подарен близким друзьям. Через тридцать лет сын Сибиллы — Робби Байер оцифровал старые записи матери и подарил своим американским друзьям, среди которых был Джей Маскис. Вскоре альбомом заинтересовался лейбл Orange Twin и 7 февраля 2006 года он был выпущен в США.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 2006 года
Поп-фолк-альбомы